Mother Tongue bezeichnet:

Mother Tongue (Journal), eine linguistische Fachzeitschrift
Mother Tongue (Band), eine kalifornische Alternative-Rock-Band